Deák téri evangélikus templom (Budapest)
Deák téri evangélikus templom (Mohács)